Сертанзинью:

 Сертанзинью — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Сертанзинью — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 «Сертанзинью» — футбольный клуб из вышеуказанного города.